Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Аманда Кетцер виграла титул, перемігши у фіналі Іріну Спирлю з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Яна Новотна (3-тє коло)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Аманда Кетцер (переможниця)
  Марі П'єрс (2-ге коло)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Іріна Спирля (фінал)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (1-ше коло)
  Анке Губер (3-тє коло)
  Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Патті Шнідер (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (півфінал)
  Наташа Звєрєва (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Family Circle Cup 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998